Ле-Ман — город во Франции.
 Ле-Ман (округ)
 Ле-Ман (футбольный клуб)
 Ле-Ман (баскетбольный клуб)
 Ле-Ман (трасса)
 24 часа Ле-Мана — наиболее знаменитая автомобильная гонка на выносливость
 Серия Ле-Ман — европейская автоспортивная серия гонок на выносливость
 Американская серия Ле-Ман — гоночная серия
 Прототип Ле-Мана — гоночные спортпрототипы
 Ле-Ман (фильм) — художественный фильм 1971 года о гонке 24 часа Ле-Мана